Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e John Fitzgerald che hanno battuto in finale Cliff Letcher e Craig A. Miller 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Steve Denton /  Mark Edmondson (primo turno)
 Peter Rennert /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Andy Andrews /  John Sadri (primo turno)
 Syd Ball /  Phil Dent (semifinali)

 Charles Strode /  Morris Strode (semifinali)
 John Alexander /  John Fitzgerald (Campioni)
 William Maze /  Hank Pfister (secondo turno)
 John Lloyd /  Rick Meyer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1982